Darija – variante del nome proprio Daria.
Darija – nome della lingua parlata nel Maghreb.